Periodismo en Puerto Rico según el licenciado Miguel Márquez, autor de "Sobre los principios del periodismo en Puerto Rico", la imprenta llega a Puerto Rico en 1806, unos ochenta y tres años después que en Cuba. La Gaceta de Puerto Rico, el primer periódico, se publicó por primera vez en diciembre de 1806 y se convirtió en diario, con excepción del día domingo, desde el 16 de septiembre de 1823.

Se publicó la decreta de las preparaciones para guerra con los Estados Unidos el 21 de abril de 1898.
Circuló hasta el cambio de soberanía, el año 1898. Por un corto periodo de tiempo se publicó por el gobierno de los Estados Unidos.

Después de La Gaceta se publicaron varios periódicos. A partir del 1814 el Diario Económico de Puerto Rico, el 28 de febrero y el Diario Liberal y de Variedades de Puerto Rico (1821), El Eco, diario noticioso de P.R., (1822), El Boletín Instructivo y Mercantil de Puerto Rico (1839), El Ramillete, seminario literario de corta duración en 1845.

Estudios universitarios en Periodismo 

Los estudios universitarios en periodismo comenzaron en 1972, cuando la Universidad de Puerto Rico estableció la Escuela de Comunicación Pública a nivel de maestría y, en 1977, inició el programa de bachillerato. Tanto estos programas, como los establecidos en instituciones universitarias privadas, han captado el interés de miles de jóvenes, al incluir otros ofrecimientos tales como medios electrónicos, cine, relaciones públicas, publicidad y, por supuesto, el periodismo cibernético. Y es un interés que no ha menguado.

Véase también
 Libertad de prensa en Puerto Rico

Referencias

Enlaces externos 
 EL NUEVO DÍA, San Juan
 PRIMERA HORA, San Juan	 
 EL VOCERO, San Juan
 PUERTO RICO DAILY SUN, San Juan